Оскар за најбољу оригиналну песму () једна је од награда које додељује америчка Академија филмских уметности и наука (). За награду се номинују композитори оригиналних филмских песама, а не извођачи, осим у случају када су они уједно и аутори нумера. Ова награда додељује се од седме церемоније Оскара 1934, а обичај је да се номиноване песме изводе на сцени током церемоније.

Види још 
 Филм 
 Композитор

Песма, оригинална